Plaats in Indonesië
 Mororejo (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Mororejo (Mlonggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Mororejo (Tosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java